Cibory ist ein polnischer Ortsname:
 Cibory (Biała Piska), Ort im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Czyborren, 1938 bis 1945 Steinen (Ostpr.), Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Cibory (Ostróda), Ort im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945 Lehmannsgut, Kreis Osterode, Ostpreußen